Cântarea României se poate referi la:

 Cântarea României (proză), text scris și publicat în 1850 de prozatorul moldovean Alecu Russo.
 Cântarea României (festival) a fost un festival de muzică televizat care se ținea anual în România socialistă